Classic de l’Ardèche 2021 – 21. edycja wyścigu kolarskiego Classic de l’Ardèche, która odbyła się 27 lutego 2021 na trasie o długości 171 km wokół miejscowości Guilherand-Granges. Wyścig był częścią UCI ProSeries 2021.

Uczestnicy

Drużyny

Lista startowa 

Legenda: DNF – nie ukończył, OTL – przekroczył limit czasu, DNS – nie wystartował, DSQ – zdyskwalifikowany.

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

Kolarstwo we Francji
UCI ProSeries 2021
2021 we Francji